Toponímia:
 Fallon (Alt Saona), municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Fallon (Montana), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana
 Fallon (Nevada), ciutat del Comtat de Churchill a l'estat de Nevada
 Fallon Station, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nevada 
 Biografies:
 James Fallon (Vermont, 1947), neurocientífic i professor nord-americà
 Jennifer Fallon (Carlton, 1959), autora australiana de fantasia i ciència-ficció
 Jimmy Fallon (Brooklyn, Nova York, 1974), humorista, presentador de televisió i actor
 Padraic Fallon (Athenry, Comtat de Galway, 1905 - Kent, 1974), poeta i dramaturg irlandès